Francja:
 Lampertheim – gmina

Niemcy:
 Lampertheim – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße